Uniondale eller Union Dale kan avse:

Sydafrika
 Uniondale, Västra Kapprovinsen

USA
 Uniondale, Indiana
 Uniondale, New York
 Union Dale, Pennsylvania